A 355-ös számú autóbusz Szob és Drégelypalánk között közlekedik. Tanítási napokon napi 1-1 járat Zebegényig közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|(+4)|| Zebegény, Millennium sorvégállomás||(+4)
|align=left|
|-
|(+3)|| Szob, SZTK||(+3)
|align=left|
|-
|(+2)|| Szob, általános iskola||(+2)
|align=left|
|-
|(+1)|| Szob, gyógyszertár||(+1)
|align=left|
|-
|0|| Szob, vasútállomásvégállomás||37
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|1|| Szob, préskerti lakótelep||36
|align=left|
|-
|2|| Ipolydamásd, orvosi rendelő||35
|align=left|
|-
|3|| Ipolydamásd, templom||34
|align=left|
|-
|4|| Letkés-Lelédhídi major||33
|align=left|
|-
|5|| Letkés-Liliompuszta||32
|align=left|
|-
|6|| Letkés, sportpálya||31
|align=left|
|-
|7|| Letkés, községháza||30
|align=left|
|-
|8|| Letkés-Széppatak||29
|align=left|
|-
|9|| Ipolytölgyes, kultúrház||28
|align=left|
|-
|10|| Ipolytölgyes-Ipolygyöngye Tsz.	||27
|align=left|
|-
|11|| Nagybörzsönyi elágazás	||26
|align=left|
|-
|12|| Nagybörzsöny, Petőfi utca 75.||25
|align=left|
|-
|13|| Nagybörzsöny, községháza||24
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|14|| Nagybörzsöny, Petőfi utca 75.||23
|align=left|
|-
|15|| Nagybörzsönyi elágazás	||22
|align=left|
|-
|16|| Vámosmikola-Istvánmajor||21
|align=left|
|-
|17|| Vámosmikola, községháza||20
|align=left|
|-
|18|| Vámosmikola, Tüzép||19
|align=left|
|-
|19|| Tésai elágazás||18
|align=left|
|-
|20|| Perőcsényi elágazás||17
|align=left|
|-
|21|| Perőcsény, Kossuth utca 13.||16
|align=left|
|-
|22|| Perőcsény, autóbusz-forduló||15
|align=left|
|-
|23|| Perőcsény, Kossuth utca 13.||14
|align=left|
|-
|24|| Kemence-Csarnóvölgy, bejárati út||13
|align=left|
|-
|25|| Kemence, Fő utca 183.||12
|align=left|
|-
|26|| Kemence, községháza||11
|align=left|
|-
|27|| Kemence, VISZ faüzem||10
|align=left|
|-
|28|| Bernecebaráti, Börzsöny Tsz.||9
|align=left|
|-
|29|| Bernecebaráti, Bem utca||8
|align=left|
|-
|30|| Parassapuszta, országhatár||7
|align=left|
|-
|31|| Hont, Ipoly utca 98.||6
|align=left|
|-
|32|| Hont, Ipoly utca 56.||5
|align=left|
|-
|33|| Hont, húsbolt||4
|align=left|
|-
|34|| Hont-Csitári források||3
|align=left|
|-
|35|| Drégelypalánk, bejárati út||2
|align=left|
|-
|36|| Drégelypalánk, posta||1
|align=left|
|-
|(+1)|| Drégelypalánk, községháza||∫
|align=left|
|-
|(+2)|| Drégelypalánk, posta||∫
|align=left|
|-
|37|| Drégelypalánk, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szob autóbuszvonalai